
Termin -{CHNS}- ima više značenja.

 Tiocijanska kiselina
 CHNS-FM